Lord Ivar Alexander Michael Mountbatten, (9 de marzo de 1963) es un aristócrata, agricultor y geólogo británico. Sobrino en cuarto grado de la Reina Isabel II y sobrino en segundo grado del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. 

Es el primer miembro de la familia real británica que mantiene una relación abierta con una persona del mismo sexo,  y al casarse con su pareja James Coyle en 2018  fue el primero tener una boda del mismo sexo.

Primeros años y familia 
Mountbatten nació en Londres, sus padres fueron David Mountbatten, 3er Marqués de Milford Haven, y su madre Janet Bryce. Su hermano mayor es Jorge, es el cuarto marqués de Milford Haven. La reina Victoria fue su tatarabuela, por lo que es primo en tercer grado del príncipe Felipe, y descendiente de Alexander Pushkin.  Su abuelo paterno fue el Príncipe George de Battenberg, a través del cual es descendiente de la Casa de Hesse-Darmstadt.

Educación 
Mountbatten fue educado en Gordonstoun School, la misma escuela a la que asistieron el príncipe Felipe y el príncipe Carlos, y se graduó de la universidad de Middlebury en Vermont con un BA grado.

Vida personal 
Mountbatten se casó con Penélope Anne Vere Thompson (17 de marzo de 1966 en Salisbury, Wiltshire), hija de Colin Graham Thompson, de Old Manor House, Sutton Veny, Wiltshire y su esposa Rosemary Vere Edwardes.  La ceremonia tuvo lugar el 23 de abril de 1994 en Clare, Suffolk . Tienen tres hijas: 

 Ella Louise Georgina Mountbatten (nacida el 20 de marzo de 1996) - ahijada del príncipe Eduardo, conde de Wessex. 
 Alexandra 'Alix' Nada Victoria Mountbatten (nacida el 8 de mayo de 1998) - ahijada de Sophie, condesa de Wessex. 
 Louise 'Luli' Xenia Rose Mountbatten (nacida el 30 de julio de 2002). 

La pareja se separó en septiembre de 2010 y se divorciaron amistosamente en noviembre de 2011. En 2015, convirtió su antigua casa, Bridwell Park, Uffculme, Devon en un lugar de uso exclusivo para bodas, eventos corporativos y eventos empresariales. 

En septiembre de 2016, Mountbatten reveló que estaba en una relación con James Coyle, un director de servicios de cabina de la aerolínea a quien conoció en una estación de esquí en Verbier .  El 22 de septiembre de 2018 se casaron en una ceremonia privada en la finca de Mountbatten en Devon. La exesposa de Mountbatten lo acompañó por el pasillo y lo "entregó" por sugerencia de sus hijos.  

Mountbatten es uno de los padrinos de Lady Louise Windsor (nacida en 2003), hija del Príncipe Eduardo y su esposa, Sophie .

Ancestros

Referencias 

Alumnado de la Universidad Middlebury
Personas vivas
Nacidos en 1963
Nobleza LGBT
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar
Nacidos en Londres